Чокморов — киргизская фамилия.

Известные носители 
 Чокморов, Алмаз Намырбекович (род. 1954) — советский футболист.
 Чокморов, Суйменкул (1939—1992) — советский киргизский актёр кино, художник. Народный артист СССР (1981).